Niemcy:
 Calw – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Calw – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw
 Calw – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw

Osoby:
 Sebastian Calw – burmistrz Heilbronnu
 Ulrich Rülein von Calw – niemiecki humanista